Lagoa Seca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa Seca (ort), Paraíba, 
 Lagoa Seca (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar